Desa Karangnangka kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karangnangka (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,50), 
 Desa Karangnangka (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 109,32), 
 Desa Karangnangka (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 109,78), 
 Desa Karangnangka (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 109,22), 
 Desa Karangnangka (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,33, long 109,35), 
 Desa Karangnangka (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,10, long 113,07), 
 Desa Karangnangka (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,15, long 114,58), 

Robotskapade Indonesienförgreningar